La Copa grega de bàsquet (grec: Κύπελλο Ελλάδος καλαθοσφαίρισης ανδρών) és la competició de copa de bàsquet de Grècia. És la segona competició de bàsquet professional més important al país, després de la A1 Ethniki. Es disputa anualment des de la temporada 1975-1976 i és organitzada per la Federació Hel·lènica de Bàsquet (EOK).

Finals

Guanyadors per nombre de victòries

Enllaços externs 
 Web oficial
 Copa grega de bàsquet Web oficial

Competicions de bàsquet a Grècia